

Chronologiczna lista

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona izby reprezentantów

Polityka Belgii